Soliño puede hacer referencia a:

Jesús Soliño García, jugador gallego de balonmano.
María Soliño, mujer gallega acusada de bruja por la Inquisición.
Víctor Soliño, periodista, letrista de tango y poeta uruguayo.